Miejscowości w USA:
 Dillard – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Rabun
 Dillard – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas

Gminy w USA:
 Dillard (ang. Dillard Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard

Inne:
 Harrison Dillard – złoty medalista IO 1948 w biegu na 100 metrów
 Mike Dillard – były perkusista zespołu Melvins
 Dillard & Clark – zespół countrowy